Ламбре, Мерседес (род. 1992) — аргентинская певица, танцовщица и модель
 Ламбре — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона